Il doppio del torneo di tennis Toluca Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alejandro Hernández e Mariano Sánchez che hanno battuto in finale Edwin Kempes e Rogier Wassen 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Sander Groen (semifinali)
 Edwin Kempes /  Rogier Wassen (finale)

 Óscar Ortiz /  Marco Osorio (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toluca Challenger 1998